I VII Giochi paralimpici estivi si tennero nel 1984 in due sedi diverse: New York, negli Stati Uniti (categorie paralisi cerebrale, disabili visivi, amputati e altri), e Stoke Mandeville, nel Regno Unito (atleti su sedia a rotelle).

Discipline paralimpiche 
Erano presenti diciotto discipline paralimpiche:
 Atletica leggera
 Bocce
 Bocce su prato
 Calcio a 7
 Ciclismo
 Equitazione
 Goalball
 Nuoto
 Pallacanestro in carrozzina
 Pallavolo
 Powerlifting
 Scherma in carrozzina
 Sollevamento pesi
 Tennis in carrozzina
 Tennistavolo
 Tiro
 Tiro con l'arco
Wrestling

Medagliere

Altri progetti

Collegamenti esterni